Mistrovství světa v inline hokeji mužů 2011, které spadá pod federaci IIHF.

Základní skupiny

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Play-off

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

O 3. místo

O 5. místo

O 6. místo

O udržení

Konečné pořadí týmů

Externí odkazy 
 MS na IIHF.COM
 Oficiální stránky mistrovství světa v inline hokeji 2011 

Mistrovství světa v inline hokeji - IIHF
Inline hokej v Česku
Inline hokej v roce 2011
Sportovní události v Pardubicích
Sport v Česku v roce 2011